Lenhard ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Lenhard (1895–1989), Schweizer Architekt
 Hans Lenhard (1853–1920), österreichischer Fotograf
 Hartmut Lenhard (* 1947), deutscher Religionspädagoge
 Philipp Lenhard (* 1980), deutscher Historiker 

 Wilhelm Lenhard (1891–1953), deutscher Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Lenhardt
 Lenhart